Geografia:
 Les Llaus (Abella de la Conca), indret format per llaus al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Les Llaus (Herba-savina), indret del poble d'Herba-savina, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Llaus (Sant Esteve de la Sarga), indret format per llaus al municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Forcat de les Llaus, indret del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Barranc de les Llaus, afluent del barranc de l'Infern, entre els municipis de Conca de Dalt (Pallars Jussà) i de Baix Pallars (Pallars Sobirà)